Bézaudun ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Bézaudun-les-Alpes im Département Alpes-Maritimes
Bézaudun-sur-Bîne im Département Drôme